Amigos para Sempre
 Four Friends (1981), comédia de Arthur Penn exibida nos cinemas brasileiros como Amigos para Sempre
 Far from Home: The Adventures of Yellow Dog (1995), filme com Mimi Rogers traduzido no Brasil como Amigos para Sempre
 The Wind in the Willows (filme), comédia (1996) com Eric Idle e Terry Jones rebatizada no Brasil como Amigos para Sempre
 The Upside (2017), filme com Brian Cranston e Nicole Kidman exibido no Brasil como Amigos para Sempre
 Amigos x siempre, telenovela mexicana conhecida no Brasil como Amigos para Sempre
 Storm Boy (2019), filme com Geoffrey Rush e Jai Courtney exibido no Brasil como Amigos para Sempre

Amigas para Sempre
 Beaches, filme (1988) com Bette Midler e Barbara Hershey, traduzido no Brasil como Amigas para Sempre
 Now and Then (filme), com Christina Ricci e Demi Moore, traduzido em Portugal como Amigas para Sempre